Ricardo Vieira (né en 1984) est un pianiste portugais.

Biographie 

Ricardo Vieira a commencé ses études musicales à l’âge de 9 ans, à l’Académie de Musique de la ville de Santa Maria da Feira (Portugal) où, plus tard, il fut élève du professeur et pianiste Eduardo Resende.

En 2003, il part en Afrique du Sud afin de poursuivre ses études avec Nina Schumann et Luis Magalhães et en 2004 il est élève de Caio Pagano et de Paulo Alvares, à l’Esart, à Castelo Branco (Portugal), où il obtient une licence. Dans toutes les institutions qu’il a fréquentées il a pu obtenir une bourse.

Très tôt, Ricardo Vieira joue en soliste et à 16 ans il donne son premier concert avec orchestre au Théâtre São Luiz, à Lisbonne, sous la direction du maestro Osvaldo Ferreira.

Musicien actif, Ricardo Vieira se présente en soliste et en musique de chambre dans diverses villes du Portugal et à l’étranger (Hollande, France, Allemagne, Afrique du Sud, Japon, Cap-Vert, Espagne).

En tant que soliste, il a eu l’occasion de travailler avec Pedro Burmester, Helena Sá e Costa, Vitalij Margulis, Luís Moura e Castro, Paul Badura-Skoda, Boris Berman, Gerome Granjon, Roy Howat, Constantin Sandu, Inga Dzectser, Patricia La Vega et Frank van de Laar, entre autres.

Comme musicien de chambre, il a travaillé avec Daniel Rowland (violon), Rafael Todes (violon), Susanne Martens (violon), Kathrine Strinckx (violoncelle), Miguel Rocha (violoncelle), Gaigne Paine (violoncelle) et Ana Ester Neves (soprano), entre autres.

Reconnaissance 

Ricardo Vieira a participé au Stiftt Music Festival, au Festival Primavera Musical, au Festival de Musique de la Beira Interior / Scutvias, aux Concerts Promenade (Coliseu de Porto) et Animato Concerts (Salle Cortot/Paris), parmi beaucoup d’autres lieux. Il a inauguré et enregistré "Sinfonia para um Homem bom" et "Valsa para piano, harpa e orquestra", du compositeur António Victorino D'Almeida, pour la marque Numérica. Ricardo Vieira a aussi donné des cours au Conservatoire Régional de la ville de Covilhã et à l’EPABI (2006-2008).

Actuellement, en même temps que sa carrière de soliste, il joue en duo avec le pianiste japonais Tomohiro Hatta. Dernièrement, ce duo a recueilli les critiques les plus élogieuses et a attiré l’attention de la presse internationale.

Ricardo Vieira finit sa maîtrise à l'ESART, sous l'orientation du pianiste brésilien Paulo Alvares, et a récemment obtenu le Diplôme d'Enseignement à l'[École Normale de Musique de Paris]. À côté de son parcours musical Ricardo a une activité pédagogique intense, donnant de cours au Centre Yamaha Musique Europe, au Havre et à Epône. À côté de son parcours musical Ricardo a une activité pédagogique intense, donnant de cours au Conservatoire de Musique de Châteaufort et au Conservatoire de Musique de Garencières (France).

Ricardo Vieira est fréquemment demandée comme chroniqueur et critique de musique dans diverses stations de radio parisiennes, magazines et journaux européens. Il oriente aussi différent Workshops en Europe et Asie.

Liens externes 

 Sapo Magazine 
 Ambassade Portugal au Japon
 
 Diario Digital Castelo Branco Magazine
 IPCB Magazine
 Musicaldas 2012
 Mai Magazine
 RTP
 Na Outra Margem

Pianiste portugais
Élève de l'École normale de musique de Paris 
Naissance en 1984